Marie-Catherine Brignole, (1737-1813), princesse de Monaco (1757-1770) puis de Condé (1798-1813) 
 Maria Brignole Sale, (1812-1888), duchesse de Galliera, grande philanthrope.

Homonymie dynastique